Пахучий Олексій Данилович
 Пахучий Олексій Олексійович